Nicolò Trevisan – politico veneto del XIV secolo
Nicolò Trevisan – vescovo veneto del XV secolo